Blåfugle er betegnelsen for to forskellige dyregrupper:

 Blåfugle (fugle) –  en familie af spurvefugle
 Blåfugle (sommerfugle) – en familie af sommerfugle